Mrkela ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Mrkela (* 1992), serbischer Fußballspieler
 Mitar Mrkela (* 1965), jugoslawischer Fußballspieler